Kingston puede referirse a:

Lugares
 Kingston, la capital de Jamaica.
 Parroquia de Kingston.
En Australia

 Kingston, la capital del territorio australiano de Isla Norfolk.
 Kingston, una ciudad del estado de Victoria.
 Kingston SE, una localidad del estado de Australia Meridional.
 Kingston On Murray, una localidad del estado de Australia Meridional.
 Kingston, localidad del estado de Tasmania.

En Canadá

 Kingston, una ciudad histórica en Ontario.

En Estados Unidos

Kingston, una localidad del estado de Utah.
 Kingston, una localidad del estado de Nueva York.
 Kingston, un pueblo del mismo pueblo de Kingston.
 Kingston, una localidad del estado de Rhode Island.
 Avenida Kingston, una estación del metro de la ciudad de Nueva York.

En Reino Unido

 Kingston (Hazelbury Bryan), Dorset, Inglaterra
 Kingston upon Hull, más conocida como simplemente Hull, una ciudad en Yorkshire Este, Inglaterra.
 Kingston upon Thames, pueblo y municipio de Londres.
 Kingston University London, una universidad de Londres.

Personas
 Natalie Kingston, actriz cinematográfica estadounidense.
 Sean Kingston, cantante estadounidense.
 Kofi Kingston, luchador profesional ghanés.
 Gertrude "Gert" Kingston Clark, esposa de Wesley Clark, célebre general estadounidense.

Empresas
 Kingston Technology, uno de los principales fabricantes de memorias RAM.